Романовская — станица в Ростовской области. Административный центр Волгодонского района и Романовского сельского поселения.

История 
Впервые о Романовской упоминается в 1613 году. Станица началась с маленького казачьего городка Романовского. Год образования — 1672, но есть сведения, что городок Романовский был образован в 1613 году и назван в честь первого царя из древнего русского дворянского рода Романовых — Михаила Романова. Первоначально станица располагалась на правом берегу Дона. На протяжении почти двух веков она несколько раз переселялась с правого берега на левый, ввиду изменения русла Дона и набегов татар и горцев. С 1840 года располагается на левом берегу. К началу XX века в станице было 525 казачьих и 151 неказачьих дворов, церковь, приходское училище 3-го разряда и церковно-приходская школа.

В период генерального межевания России в 1888 году станица Романовская была отнесена вместе со станицей Цимлянской к 1-му Донскому округу с окружным центром в станице Константиновской, где и числилась до 1920 года. В 1963 году при укрупнении сельских районов и городов области, проводимом на основании правительственного решения, Романовский район, существовавший с 1937 года и в 1957 году переименованный в Волгодонской, вошёл в состав Цимлянского района. Административным центром Волгодонского района, вновь образованного 10 мая 1983 года за счёт части территории Цимлянского района, стала станица Романовская.

Население

Образование 
Муниципальное общеобразовательное учреждение: Романовская средняя общеобразовательная школа является муниципальным гражданским светским некоммерческим средним общеобразовательным учреждением.

Основным предметом деятельности школы является реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

Деятельность школы направлена на:
 формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
 достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ выпускниками школы;
 адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
 воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни.

Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке. В школе преподаются в качестве иностранного английский и немецкий языки.

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования:
 I ступень — начальное общее образование (нормативный срок освоения — 4 года);
 II ступень — основное общее образование (нормативный срок освоения — 5 лет);
 III ступень — среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения — 2 года).

Содержание общего образования в школе определяется программами, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми школой самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин.

Культура 
В станице Романовской проводится фестиваль бардовской песни «Струны души». В станице действует музей краеведения Волгодонского района.

Люди, связанные со станицей 
 Долгополов, Александр Фёдорович — донской казак, первопоходник, корниловец, исследователь истории Русской Америки.
 Ким, Владимир Владимирович — российский бард.
 Кострюков, Иван Трофимович — генерал-майор Русской императорской армии.
 Мушкетов, Виталий Ильич — русский и советский художник.
 Чибисов, Никандр Евлампиевич — Герой Советского Союза, генерал-полковник.
 Гладков, Стефан Яковлевич — Герой Советского Союза, гвардии сержант.
 Ким Евгений — участник вторжения на Украину, ефрейтор, награжденный Орденом Мужества.

Инфраструктура 
 Улицы

Достопримечательности 
 Краеведческий музей в станице Романовская. В залах музея краеведения собраны старинные предметы быта донских казаков, памятные реликвии истории. Фонд музея насчитывает 1327 предметов. В залах музея краеведения представлены старинные предметы донских казаков, памятные реликвии. В музее есть экспозиции: флора и фауна Волгодонского района, «Казачья горница». Около музея расположен старинный казачий городок в миниатюре.
 В станице Романовская станица находится храм Архангела Михаила. Храм был построен в 2010 году.
 В станице Романовская около дома культуры находится Мемориал — Братская могила советcких воинов с памятником из трех фигур скорбящих женщин.
 Памятник Петру и Февронии в станице Романовская.
 Памятник участникам ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС.
 В станице Романовская расположены: памятник атаману, стела-памятник «Самолет», памятный знак на месте казни комсосольцев-подпольщиков, памятник и братская могила героев-подпольщиков, часовня на станичном кладбище, мемориал «Вдовы».

 Древние курганы 
К достопримечательностям Волгодонского района относятся его археологические памятники. Археологические памятники представлены множеством курганных захоронений.

Примечания

Ссылки 
 Администрация Волгодонского района
 Романовское сельское поселение
 Наумов А. Все жители заражены расколом: фрагменты истории станицы Романовской // Донской временник / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 1993—2014
 Отдел образования Волгодонского района
 Романовская средняя общеобразовательная школа
 Почтовые индексы: Романовская Станица
 Ростовская область → Волгодонской район → станица Романовская → Улицы и объекты

Населённые пункты Волгодонского района
Районные центры Ростовской области